Drahy je varieta výrazu draha, označujícího původně průhon. Objevuje se v místních názvech:
 Drahy (přírodní rezervace), přírodní rezervace na území obce Horní Němčí v okrese Uherské Hradiště
 Drahy (rozhledna), rozhledna na území obce Javorník v okrese Hodonín

Externí odkazy